

Települések
Emden város Németország Alsó-Szászország tartományában
Emden (Szász-Anhalt) mára megszűnt falu Németország Szász-Anhalt tartományában
Emden (Illinois) kisváros az Egyesült Államok Illinois államában
Emden (Missouri) kistelepülés az Egyesült Államok Missouri államában

Hajók
SMS Emden (1908), német könnyűcirkáló az első világháborúban
SMS Emden (1915), német könnyűcirkáló az első világháborúban
Emden (könnyűcirkáló) német könnyűcirkáló a második világháborúban
Emden (F221) Köln-osztályú német fregatt
Emden (F210) Bremen-osztályú német fregatt

Egyéb
Emden (kráter) a Hold egyik krátere
Kickers Emden a hasonló nevű város futballcsapata
Emdeni lúd a házilúd egyik fajtája

Személyek
Jacob Emden (1697–1776) németországi rabbi 
Richard van Emden angol író, forgatókönyvíró
Robert Emden (1862–1940) svájci asztrofizikus, metereológus